Dynamoterror — род тероподовых динозавров из семейства тираннозаврид, чьи ископаемые остатки найдены на территории штата Нью-Мексико (США), в слоях, датируемых возрастом приблизительно в . В род включают типовой и единственный вид Dynamoterror dynastes. Название рода составлено из  — сила, и  — ужас. Видовое название происходит от  и означает «правитель».

Описание 
Было подсчитано, что Dynamoterror достигал длины . Образец голотипа UMNH VP 28348 является неполным сочленённым скелетом, который состоит из фрагментов черепа и посткраниальных элементов, включая левую и правую лобные кости, 4 тела позвонков, фрагменты рёбер, пястную кость, позвздошную кость и фалангу пальца ноги.

Открытие 
Голотип (UMNH VP 28348) был обнаружен в нижнекампанском горизонте Эллисон формации  в  на северо-западе Нью-Мексико. Окаменелые остатки были впервые обнаружены в августе  во время экспедиции под руководством Эндрю Макдональда из  и Дугласа Вулфа, генерального директора Института геофизических исследований динозавров Зуни. Во время экспедиции добровольцы Брайан Уоткинс и Эрик Гутьеррес заметили фрагменты костей, торчавшие из песчаника. В настоящее время образец находится в коллекции  в Солт-Лейк-Сити. Окаменелости аммоноидеи Baculites perplexus, обнаруженные в том же месте, были датированы возрастом 78,5—78 млн лет, что позволило отнести фоссилии Dynamoterror к тому же времени.

В 2020 году палеонтолог Чан-Гю Юн предложил считать род сомнительным (nomen dubium), указав на невозможность отличить его от других тираннозаврид. На собрании  2021 года Макдональд и соавторы сообщили, что в тех же отложениях формации Мэнэфи были обнаружены более полные остатки Dynamoterror (WSC 1027), благодаря изучению которых палеонтологам удалось выявить новые аутапоморфии.

Систематика 

Команда палеонтологов под руководством Эндрю Макдональда отнесла нового динозавра к подсемейству тираннозаврин. Согласно проведённому ими филогенетическому анализу, род образует политомию с другими крупными тираннозавринами. Эта политомия, вероятно, объясняется фрагментарностью остатков Dynamoterror. Приведённая ниже кладограмма отражает результаты филогенетического анализа Макдональда и его коллег.

Примечания

Ссылки 
 

Тираннозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2018 году
Nomen dubium